Партия национального действия:

 Партия национального действия (Мексика)
 Партия национального действия (Турция)